Сезон «Осасуна» (Памплона) 2012—2013 - 91-й за ліком сезон футбольного клубу Осасуна.

Гравці та штат

Змагання

Ліга BBVA

Легенда

Матчі 

Час початку вказано за ЦЄЧ і ЦЄЛЧ

14

17

20

23
24
25
26

33

36

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Гравці та змагання

Інформація про склад

Пішли

Склад команди

Стартова одинадцятка 
Розташування 4–2–3–1

<div style="position: relative;">

Примітки

Посилання 

CA Osasuna
Сезони «Осасуна» (Памплона)